No Tomorrow může být:
 No Tomorrow (píseň) – píseň americké rockové skupiny Orson z roku 2006
 No Tomorrow (seriál) – americký televizní seriál z let 2016–2017
 Bez šance (film, 1999) (v originále No Tomorrow) – americký film Mastera P z roku 1999